Guillaume de l'Hôpital
Regel van l'Hôpital
gemeente in het Franse departement Moselle: L'Hôpital (Moselle)